82. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 16 lutego-26 grudnia 2007 roku na skoczni Skalite w Szczyrku i Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Kamil Stoch, a brązowy – Piotr Żyła. Na dużym obiekcie najlepszy okazał się Stoch przed Klemensem Murańką i Krzysztofem Miętusem.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni wygrał zespół KS Wisła Ustronianka w składzie: Artur Broda, Rafał Śliż, Piotr Żyła i Adam Małysz.

Wyniki

Konkurs drużynowy na dużej skoczni (Szczyrk, 16.02.2007) 

W konkursie wzięło udział 12 zespołów.

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (Szczyrk, 17.02.2007) 

W konkursie wzięło udział 45 zawodników.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (Zakopane, 26.12.2007) 

W konkursie wzięło udział 49 zawodników.

Bibliografia 
 Andrzej Więcek, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie klasycznym i alpejskim 1920-2013, Zamość 2014, s. 106.
 Skijumping.pl: MP w Szczyrku: KS Wisła Ustronianka wygrywa (pełne wyniki)
 Skijumping.pl: MP w Szczyrku: Małysz Mistrzem Polski (pełne wyniki)
 Skijumping.pl: MP: Kamil Stoch Mistrzem Polski, Murańka ze srebrem! (pełne wyniki)

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2007 w sportach zimowych
2007 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem
Zawody sportowe w Szczyrku